Супі́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 110 км на південний схід від Ам'єна, 18 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 305,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Супір на сайті французького Національного інституту географії
 Супір на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Супір на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Супір на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Супір на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена